Дон Грегорио има више значења:

 Дон Грегорио (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Дон Грегорио (Кастиљо де Теајо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Дон Грегорио (Муна), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику